Попович Володимир

Відомі представники 
 Попович Володимир ( 1922) — український лікар, мистецтвознавець, архівіст, бібліофіл, колекціонер.
 Попович Володимир Васильович (1989–2014) — молодший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Попович Володимир Михайлович ( 1951) — український науковець, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінології та кримінально-правових дисциплін Закарпатського державного університету.
 Попович Володимир Романович (1985–2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попович Володимир Трохимович (1920–1978) — радянський льотчик-бомбардувальник, Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок